Altimari – cognome italiano
 Ademaro Nicoletti Altimari – generale e aviatore italiano